1988 — одна́ ты́сяча девятьсо́т во́семьдесят во́семь — может означать:

 1988 — натуральное число между 1987 и 1989.
 1988 год — високосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1988 — звезда в созвездии Телец.

В литературе 
 1988 год в литературе

В искусстве 
 1988 год в кино
 1988 год в театре
 1988 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1988 год в музыке

В науке 
 1988 год в науке